El Torneig de Delray Beach 2009, també conegut com a Delray Beach International Tennis Championships 2009 és una competició tennística de la ATP inclosa dintre de la sèrie 250. Es juga a Delray Beach, Florida, Estats Units, entre el 23 de febrer i l'1 de març del 2009.

Quadre masculí

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009